

Geografia
 Alegre – comune del Brasile nello Stato dell'Espírito Santo

Persone
 David Alegre – hockeista su prato spagnolo
 Derlis Alegre – calciatore paraguaiano
 Efraín Alegre – politico paraguaiano
 Johnny Alegre – chitarrista e compositore filippino
 Manuel Alegre – poeta, scrittore e politico portoghese
 Norberto Costa Alegre – politico saotomense
 Pedro Alegre – canoista spagnolo
 Ramón Alegre – hockeista su prato spagnolo

Altro
 Alegre (casa editrice) – casa editrice di Roma